Woodland Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Woodland Beach (Delaware)
 Woodland Beach (Maryland)
 Woodland Beach (Michigan)